

Toponyme 
Soustelle est une commune française du département du Gard.

Patronyme 
 Jacques Soustelle (1912-1990) est un homme politique et un ethnologue français.
 Georgette Soustelle (1909-1999) est une ethnologue américaniste française, spécialiste du Mexique et des langues Otomi. Née Georgette Fagot, elle se maria avec Jacques Soustelle. 

Homonymie de patronyme